61. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 10, 12 i 14 maja 2016 w Globe Arena w Sztokholmie. Był to szósty konkurs zorganizowany przez nadawcę Sveriges Television (SVT), który otrzymał prawa do przygotowania konkursu dzięki wygranej Månsa Zelmerlöwa, reprezentanta kraju podczas konkursu w 2015. Wykonawca współprowadził koncerty konkursowe z Petrą Mede.

Finał konkursu wygrała Dżamała, reprezentantka Ukrainy z utworem „1944”, za który otrzymała łącznie 534 punkty.

Lokalizacja

Miejsce organizacji konkursu 
Dzięki wygranej Szwecji w 2015, nadawca Sveriges Television (SVT) otrzymał prawa do organizacji imprezy w 2016. 8 lipca stacja ogłosiła, że konkurs odbędzie się na terenie Globe Arena w Sztokholmie. Na renowację obiektu przeznaczono około 50 mln szwedzkich koron.

Proces wyboru miejsca organizacji 

Po zwycięstwie Szwecji w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2015 krajowy nadawca rozpoczął przygotowania do organizacji kolejnego konkursu, w tym m.in. rozpoczęcie negocjacji z władzami miast-kandydatów do przygotowania widowiska. 24 maja stacja poinformowała, że pierwszym kandydatem do zorganizowania konkursu została hala Tele2 Arena w Sztokholmie. Nadawca prowadził również negocjacje z właścicielami trzech innych obiektów widowiskowych na terenie stolicy: Friends Arena, w którym odbył się finał krajowych eliminacji Melodifestivalen w latach 2013–2015, a także Globe Arena, gdzie zorganizowano konkurs w 2000. Chęć organizacji 61. Konkursu Piosenki Eurowizji wyraziły także władze Göteborgu, które zaproponowały przygotowanie imprezy w hali Scandinavium, gdzie rozegrany został konkurs w 1985.

 Kandydatura zwycięska

W czerwcu z udziału w przetargu na zorganizowanie konkursu wycofali się przedstawiciele stołecznych hal Friends Arena i Tele2 Arena, które zostały zarezerwowane na rzecz rozgrywek piłkarskich zaplanowanych na maj 2016. Niedługo potem Henrik Kindlund, szef klubu piłkarskiego Hammarby, który w maju miał rozegrać mecze w Tele2 Arena, poinformował, że drużyna zmieni miejsce rozgrywek na rzecz Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym samym miesiącu ze stawki wycofały się władze Malmö.

Termin zgłaszania propozycji minął w połowie czerwca. 8 lipca szwedzki nadawca ogłosił, że miejscem organizacji konkursu będzie po raz drugi Globe Arena w Sztokholmie, a inne obiekty kompleksu Globen również staną się miejscami organizacji wydarzeń związanych z konkursem.

Przebieg konkursu 

Na początku września 2015 nadawca SVT opublikował nazwiska ośmioosobowej grupy odpowiedzialnej za organizację konkursu; kierownikami wykonawczymi Eurowizji zostali Martin Österdahl i Johan Bernhagen, producentem konkursu – Christer Björkman, a producentem widowiska – Sven Stojanovic. Współpracowali z nimi Tobias Åberg, Lotta Loosme, Sofi Franzén i Josephine Görander. Scenariusz konkursu przygotował Edward af Sillén we współpracy z Danielem Réhnem.

We wrześniu Österdahl zaproponował zmianę godziny rozpoczęcia konkursu z 21:00 na 20:00 (czasu środkowoeuropejskiego), co miałoby umożliwić oglądanie transmisji konkursu młodszym telewidzom. Ostatecznie nie zdecydowano się na zmianę godziny transmisji. Również we wrześniu odbyło się spotkanie grupy referencyjnej EBU, podczas którego ustalono między innymi, że podczas koncertów półfinałowych zostaną pokazane skróty występów reprezentantów tzw. „wielkiej piątki” (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch) oraz gospodarza (Szwecji) nagrane podczas próby generalnej.

Oficjalnym partnerem oświetlenia konkursu zostało przedsiębiorstwo Osram produkujące sprzęt i akcesoria oświetleniowe, a oficjalnym operatorem mobilnym konkursu była sieć Tele2.

System głosowania 
18 lutego 2016 EBU ogłosiła nowy system głosowania w konkursie. Podobnie jak w poprzednich latach, każdy z krajów miał swojego sekretarza, jednak tym razem ogłosił on jedynie najwyższą notę 12 punktów (zamiast 8, 10 i 12, jak w latach 2006–2015), będąca notą przyznaną przez krajową komisję jurorską. Punkty od telewidzów były zsumowane i podane jako łączna pula głosów uzyskanych przez daną piosenkę. Następnie zostały ogłoszone po punktach przyznanych od jury, począwszy od kraju przyjmującego najmniejszą liczbę punktów od publiczności, a kończąc na kraju z największą liczbą punktów. Nowy system głosowania został wykorzystany w półfinałach, ale kraje zakwalifikowane do finału zostały ogłoszone w losowej kolejności.

Prowadzący 

Po zwycięstwie 60. Konkursu Piosenki Eurowizji zwycięzca Måns Zelmerlöw wyraził zainteresowanie prowadzeniem konkursu w 2016. W wywiadzie dla szwedzkiego dziennika Expressen producent Christer Björkman przyznał, że do objęcia funkcji gospodarzy koncertów konkursowych rozważani są Sanna Nielsen, Gina Dirawi i Petra Mede. Na początku czerwca Expressen ogłosił, jakoby prowadzącymi konkurs mają być Zelmerlöw oraz aktor Dolph Lundgren. We wrześniu dziennik Aftonbladet potwierdził, że zwycięzca 60. konkursu otrzymał propozycję poprowadzenia konkursu.

14 grudnia 2015 potwierdzono, że koncerty poprowadzą Måns Zelmerlöw i Petra Mede.

Występy otwarcia i interwały 
Podczas otwarcia pierwszego koncertu półfinałowego wystąpił Måns Zelmerlöw z utworem „Heroes”, który zaśpiewał w towarzystwie grupy dzieci. Podczas przerwy na głosowanie telewidzów na scenie wystąpiła formacja taneczna w choreografii autorstwa Fredrika Rydmana pt. Szary ludzie (ang. Grey People), która nawiązywała do tematu uchodźców przybywających do Europy.

Podczas otwarcia drugiego koncertu półfinałowego Zelmerlöw i Petra Mede zaśpiewali humorystyczną piosenkę „That’s Eurovision” autorstwa Mathesona Bayleya. W przerwie na głosowanie telewidzów na scenie wystąpiła grupa taneczna w choreografii Man meets machine, także autorstwa Fredrika Rydmana.

W trakcie otwarcia koncertu finałowego odbyła się parada finalistów, która zachowana została w formie pokazu mody. Podczas prezentacji uczestników w tle grane były szwedzkie przeboje, a reprezentantom towarzyszyli modele w kreacjach Bei Szenfeld. W przerwie na głosowanie telewidzów na scenie wystąpił Justin Timberlake, który zaśpiewał utwór „Rock Your Body” oraz premierowo singiel „Can’t Stop the Feeling!”. Ponadto prowadzący zaprezentowali skecz-piosenkę „Love Love Peace Peace”, która wyśmiewała stereotypowe piosenki eurowizyjne oraz wyróżniła charakterystyczne elementy występów scenicznych. Podczas pokazu gościnnie pojawili się Lordi i Alexander Rybak, zwycięzcy konkursów w 2006 i 2009, a Petra Mede ubrana była w kreację, w której Charlotte Perrelli wygrała konkurs w 1999. W trakcie występu nawiązano do kilku występów z poprzednich konkursów, w tym m.in. do słowianki ubijającej masło z występu Donatana i Cleo (Polska 2014), tancerza biegnącego po kołowrotku podczas występu Mariji Jaremczuk (Ukraina, 2014), Buranowskich Babuszek (Rosja 2012), łyżwiarza z występu Dimy Biłana Jewgienija Pluszczenki (Rosja 2008) czy babci grającej na bębnie podczas występu zespołu Zdob și Zdub (Mołdawia 2005).

Kolejną atrakcją finału był skecz Sarah Dawn Finer, która wcieliła się w fikcyjną postać Lyndy Woodruff. Ostatnim elementem tzw. „interwałów” był występ Månsa Zelmerlöwa, który zaśpiewał piosenki „Heroes” i „Fire in the Rain”. W trakcie koncertu gościnnie pojawiły się także Carola Häggkvist oraz Loreen, zwyciężczynie konkursów w 1991 i 2012.

Losowanie półfinałów i kolejność występów 
Podobnie jak w poprzednich latach, wszystkie kraje uczestniczące, poza tzw. „Wielką Piątką” (czyli Francją, Hiszpanią, Niemcami, Wielką Brytanią i Włochami) oraz gospodarzem (Szwecją), zostały podzielone na tzw. koszyki, a ich ułożenie będzie zależne od statystyk dot. głosowania mieszkańców danych państw w poprzednich dziesięciu konkursach.

Losowanie przydzielające poszczególne kraje do półfinałów zorganizowano 25 stycznia 2016, a podczas wydarzenia odbyło się także m.in. ceremonia przekazania insygniów miasta.

Projekt logo i sceny 
 Logo i slogan
Oficjalne logo oraz slogan konkursu zostały zaprezentowane 25 stycznia podczas ceremonii losowania przydzielającego kraje do poszczególnych półfinałów. Oficjalne logo składało się ze sloganu Come Together, mającego być „hasłem do jednoczenia się Europy za pomocą muzyki”, oraz dmuchawca, który miał symbolizować „pokonywanie wszelkich barier, które oddzielają od siebie ludzi”, a także fakt, że „Konkurs Piosenki Eurowizji był zawsze ponad granicami, polityką oraz poglądami”.

 Scena
15 lutego szwedzki nadawca zaprezentował projekt sceny za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej konkursu. Projektantami sceny zostali Frida Arvidsson i Viktor Brattström, którzy projektowali również scenę na 58. Konkurs Piosenki Eurowizji, odbywający się w 2013 w Malmö. Projekt sceny został określony jako „potężny i odważny”. W projekcie zawarto zastosowanie efektów świetlnych w celu osiągnięcia iluzji optycznych stwarzających wrażenie sceny jako bezgranicznej.

Kontrowersje 
 Udział Australii w konkursie
W listopadzie 2015 australijska telewizja SBS potwierdziła udział w konkursie, zaś EBU oświadczyła, że reprezentant kraju weźmie udział w jednym z półfinałów widowiska. Decyzja wzbudziła mieszane uczucia u fanów i obserwatorów konkursu: jedni krytykowali udział państwa i przypominali decyzję EBU o jedynie jednorazowym, gościnnym występie kraju podczas jubileuszowego, 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2015. Ponadto sceptycy przyznali, że Konkurs Piosenki Eurowizji jest widowiskiem przeznaczonym głównie dla krajów Europy oraz że pojawienie się Australii „zagraża tożsamości Konkursu”. Zwolennicy decyzji uznali natomiast, że australijski nadawca publiczny jest bardzo zaangażowany w imprezę, a jego „profesjonalne podejście może przełożyć się na zwiększenie konkurencyjności i mobilizację innych nadawców”.

 Zamieszanie wokół reprezentanta Niemiec

19 listopada 2015 ogłoszono, że komisja jurorska powołana przez krajowego nadawcę publicznego ARD wybrała Xaviera Naidoo na reprezentanta Niemiec w konkursie. Wybór telewizji spotkał się z mieszanymi opiniami zarówno fanów konkursu, jak i samych mieszkańców Niemiec, co podyktowane było m.in. kontrowersyjnymi poglądami politycznymi artysty. W ciągu doby od ogłoszenia nazwiska niemieckiego przedstawiciela, internetową petycję skierowaną do krajowego nadawcy publicznego w celu przekonania go do zmiany reprezentanta podpisało ponad 10 tys. osób. Całą sytuację skomentował sam Naidoo, który przyznał, że „wierzy w wolność słowa” oraz że „to przykre, że ludzie, którzy go nie znają, oceniają go na podstawie kilku oświadczeń bez rzeczywistego znaczenia”. 21 listopada stacja poinformowała o wycofaniu się Naidoo z udziału w konkursie.

 Polityczny utwór z Ukrainy

Finał ukraińskich selekcji eurowizyjnych wygrała Dżamała z piosenką „1944”, która opowiadała o losach Tatarów krymskich podczas II wojny światowej, ich deportacji z kraju w 1944 oraz o sytuacji związanej z aneksją Krymu w 2014. Propozycja wzbudziła kontrowersje z powodu politycznych odniesień historycznych w tekście, co doprowadziło do próby zablokowania występu piosenkarki przez rosyjskich deputowanych, w tym m.in. wiceszefa komisji ds. informacji Wadima Diengina.

 Podejrzenia o plagiat
W stawce konkursowej znalazło się kilka piosenek, których autorzy zostali posądzeni o naruszenie praw autorskich:
 Utwór „Color of Your Life” reprezentującego Polskę Michała Szpaka uznano za plagiat numeru „Dawaj za” rosyjskiego zespołu Lube. Wytwórnia Sony Music Entertainment Poland reprezentująca artystę wydała jednak oświadczenie, w którym niezależny ekspert muzyczny Rafał Rozmus zaprzeczył, jakoby piosenka była plagiatem.
 Po wygranej Fransa w finale szwedzkich eliminacji Melodifestivalen 2016 pojawiły się doniesienia, jakoby jego konkursowa propozycja „If I Were Sorry” była plagiatem utworu „Catch & Release” amerykańskiego piosenkarza Matta Simonsa.
 Po finale belgijskich eliminacji eurowizyjnych zwycięską piosenkę „What’s the Pressure” Laury Tesoro porównywano do kawałka „Sax” Fleur East. Piosenkarka odparła zarzuty mówiąc, że piosenki funkowe są bardzo proste do zrobienia: masz prostą linię melodyczną oraz trąbki. To całkowicie inny utwór.
 Utwór „Say Yay!” reprezentującej Hiszpanię Barei porównywano do kawałka „Under Control” szkockiego DJ-a Calvina Harrisa.

 Dyskwalifikacja Rumunii
22 kwietnia, czyli na około trzy tygodnie przed rozegraniem koncertów konkursowych, EBU zdyskwalifikowała z udziału rumuńską telewizję TVR z udziału w konkursie. Organizacja tłumaczyła swoją decyzję niespłaceniem przez stację długu wobec EBU w ustalonym terminie. Telewizja została odsunięta od udziału w widowisku. Kraj miał reprezentować Ovidiu Anton z utworem „Moment of Silence”.

 Odwołanie rosyjskiej jurorki
10 maja 2016 EBU ogłosiła, jakoby doszło do złamania regulaminu przez Anastazję Stocką, jedną z członkiń rosyjskiej komisji jurorskiej. Dzień wcześniej aktorka przeprowadziła transmisję na żywo z sali, gdzie odbywała się transmisja pierwszego koncertu półfinałowego konkursu. Na filmiku można było zobaczyć dwa występy konkursowe oraz formularz, za pomocą którego Stocka oddawała swoje głosy. Na nagraniu usłyszeć można było także deklarację innej jurorki, która wyznała, że „będzie głosowała na Armenię, bo [jej] mąż jest Ormianinem”. Zgodnie z regulaminem konkursu, członkowie krajowej komisji jurorskiej są zobowiązani do indywidualnego oceniania występów oraz do niedyskutowania o swoich decyzjach z innymi jurorami. EBU wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym ogłosiła usunięcie Stockiej ze stanowiska jurorki oraz uwzględnienie głosowania jedynie czterech sędziów. Organizacja dodała, że na potrzeby finału wybrany będzie piąty juror.

 Zakazane flagi
29 kwietnia 2016 EBU opublikowała zasady dotyczące flag, których wniesienie do Globen Arena zostało zabronione. Na liście znalazły się flagi Państwa Islamskiego, Górskiego Karabachu (z powodu konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem), Kosowa (z powodu konfliktu między Serbią a Albanią), Palestyny (z powodu konfliktu między Izraelem a krajami arabskimi), Krymu oraz Kraju Basków (ruchu separatystycznego w Hiszpanii). Po publikacji zasad pojawiło się wiele komentarzy, a wśród nich znalazły się opinie prezydenta Kraju Basków, Iñigo Urkullu, oraz hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych, Joségo Manuela Garcíi-Margalla, którzy zwrócili się do organizatorów konkursu z prośbą o uregulowanie zasad. Przedstawiciele krajowej telewizji RTVE także poruszyły tę kwestię i wystosowały zapytanie do EBU związane ze sprostowaniem regulaminu. Organizacja odpowiedziała, że flaga Kraju Basków nie jest zakazana, jednak zalecane jest wnoszenie na halę „oficjalnych flag 42 krajów biorących udział w konkursie lub państw, które występowały w przeszłości”, a także „innych krajów należących do ONZ, flagi Unii Europejskiej oraz tęczowej flagi”. W oświadczeniu EBU dodała też, że lista nie miała zostać opublikowana.

6 maja EBU wystosowała kolejne oświadczenie, w którym znalazł się zapis mówiący o „złagodzeniu zasad i zezwoleniu na wnoszenie krajowych, regionalnych oraz lokalnych flag”, a także „flag wszystkich krajów ONZ, flagi Unii Europejskiej oraz tęczowej flagi”. Organizacja dodała, że będzie bardziej tolerancyjna wobec innych flag, jeśli ich właściciele będą szanowali apolityczność konkursu i nie będą używali flagi w celu wyrażenia poglądów politycznych.

 Kontrowersje wokół flagi Górskiego Karabachu

Podczas pierwszego koncertu półfinałowego reprezentantka Armenii, Iweta Mukuczian, trzymała flagę Górskiego Karabachu, terenu spornego między Armenią a Azerbejdżanem, co wywołało kontrowersje w azerskich mediach. Podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział zwycięzcy pierwszego półfinału, Ormianka została zapytana przez azerskiego dziennikarza o skomentowanie sytuacji. Piosenkarka odpowiedziała: Jestem myślami ze swoją Ojczyzną. Chcę pokoju na całym świecie. Podczas tej samej konferencji reprezentantka Azerbejdżanu Səmra Rəhimli skomentowała sytuację słowami: Eurowizja to konkurs piosenki i chodzi tu tylko o muzykę.

Dzień później grupa referencyjna EBU wystosowała oświadczenie, w którym wyraziła potępienie wobec zaistniałej sytuacji. Organizacja zapowiedziała wprowadzenie sankcji wobec ormiańskiej telewizji AMPTV z powodu naruszenia jednego z punktów regulaminu konkursu, który mówił o zakazie wyrażania wiadomości promujących jakąś organizację, instytucję czy pogląd polityczny w trakcie transmisji koncertu. Organizacja dodała, że kolejne próby złamania zasad doprowadzą do dyskwalifikacji kraju z udziału w imprezie.

 Kontrowersje wokół nowego systemu głosowania
Gdyby nie nastąpiła zmiana systemu i byłby on identyczny jak w latach 2013–2015 Eurowizję wygrałaby Australia z wynikiem 313 punktów, Drugie miejsce zajęłaby Ukraina z wynikiem 279 punktów a trzecie Rosja z wynikiem 237 punktów. Polska zajęłaby 19. miejsce z wynikiem 49 punktów. W tym systemie najwięcej straciłaby Malta (12 miejsc niżej), Polska (11 miejsc niżej) oraz Izrael (7 miejsc niżej). Natomiast gdyby stosowano system z lat 2009–2012 wyniki byłyby mocno zbliżone do tych na nowych zasadach i pierwsza dziesiątka krajów byłaby identyczna z obecnym systemem. Jest to związane z faktem, że w latach 2009–2012 przy uśrednianiu wyników jurorów i telewidzów brane było pod uwagę jedynie 10 najlepiej ocenionych krajów, natomiast w latach 2013–2015 wszystkie.

Kraje uczestniczące 
Uczestnictwo w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji potwierdziło czterdziestu trzech krajowych nadawców publicznych, w tym m.in. powracające do stawki konkursowej telewizje z Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, która pierwotnie miała nie wracać do rywalizacji z powodów problemów finansowych, jednak ostatecznie znalazła sponsora, a także z Chorwacji i Bułgarii, których udział przez dłuższy czas był niepewny. Z udziału w konkursie zrezygnował nadawca z Portugalii.

Termin nadsyłania wstępnych deklaracji dotyczących udziału w 61. Konkursie Piosenki Eurowizji minął 15 września 2015, a ostateczne zgłoszenia trwały do 10 października. 9 listopada Jon Ola Sand poinformował, że w konkursie wystąpi 41 reprezentacji. Pod koniec miesiąca ogłoszono udział 43 krajów. Pod koniec kwietnia z udziału w konkursie zdyskwalifikowana została Rumunia, przez co liczba uczestników zmalała do czterdziestu dwóch.

 Powracający artyści

W 61. Konkursie Piosenki Eurowizji wzięło udział kilku wykonawców, którzy wystąpili już w konkursie w poprzednich latach. Ira Losco, reprezentantka Malty, wystąpiła wcześniej w barwach kraju w 2002, zajmując wówczas drugie miejsce. W barwach Bośni i Hercegowiny po raz drugi wystąpił Deen, który wcześniej reprezentował kraj w finale konkursu w 2004. Jednym z członków reprezentującego Czarnogórę zespołu Highway był Bojan Jovović, który jako członek grupy No Name startował w barwach Serbii i Czarnogóry w konkursie w 2005. Reprezentantką Bułgarii ponownie została Poli Genowa, która wystąpiła już w barwach kraju w konkursie w 2011. Reprezentantką Macedonii została piosenkarka Kaliopi, która po raz drugi reprezentowała kraj, po wcześniejszym występie w konkursie w 2012. Oprócz Kaliopi, podczas konkursu wystąpiło także dwoje innych uczestników, który powrócili do stawki po czterech latach przerwy: Islandię ponownie reprezentowała Greta Salóme (wówczas w duecie z Jónsim), zaś przedstawicielem Litwy po raz drugi został Donny Montell. Johannes Nymark z duńskiego zespołu Lighthouse X wystąpił wcześniej w 59. konkursie w 2014 jako klawiszowiec podczas występu reprezentującej Włochy Emmy Marrone.

Wyniki

Pierwszy półfinał 

Legenda:

 Tabela punktacyjna pierwszego półfinału

Drugi półfinał 

Legenda:

 Tabela punktacyjna drugiego półfinału

Finał 

 Tabela punktacyjna finału

Pozostałe nagrody 
 Nagrody im. Marcela Bezençona

W 2016 po raz kolejny przyznano Nagrody im. Marcela Bezençona, czyli wyróżnienia przyznawane od 2002 dla najlepszych piosenek biorących udział w koncercie finałowym, sygnowane nazwiskiem twórcy konkursu – Marcela Bezençona. Pomysłodawcami statuetek zostali: szef szwedzkiej delegacji konkursowej Christer Björkman oraz członek zespołu Herreys – Richard Herrey.

Nagrody podzielone są na trzy kategorie:
 Nagroda Dziennikarzy (zwycięzcę wybierają akredytowani dziennikarze)
 Nagroda Artystyczna (zwycięzcę wybierają komentatorzy konkursu)
 Nagroda Kompozytorska (zwycięzcę wybierają kompozytorzy biorący udział w konkursie)

W 2016 nagrody w trzech kategoriach otrzymali:

 Faworyt OGAE

Od 2007 corocznie, przed każdym konkursem, większość oddziałów Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji (OGAE), zrzeszającej 39 krajowych fanklubów Konkursu Piosenki Eurowizji, przeprowadza głosowanie, w którym głosuje na wszystkie piosenki zgłoszone do danej edycji (z wyłączeniem propozycji krajowej), przy użyciu tak zwanego systemu eurowizyjnego (to znaczy 1–8, 10 i 12 punktów dla dziesięciu ulubionych utworów).

W 2016 pięcioma głównymi faworytami klubów do zwycięstwa zostali:

 Nagroda im. Barbary Dex
W 2016 przyznana została Nagroda im. Barbary Dex, nieoficjalny tytuł przyznawany corocznie przez fanów konkursu za pośrednictwem holenderskiej strony House of Eurovision (eurovisionhouse.nl) najgorzej ubranemu artyście w Konkursie Piosenki Eurowizji w danym roku.

W 2016 w plebiscycie na najgorzej ubranego artystę 61. Konkursu Piosenki Eurowizji oddano 2221 głosów. 770 z nich otrzymała reprezentantka Chorwacji, Nina Kraljić, która wystąpiła w białym kostiumie, pod którym miała białą suknię z piórami. Drugie miejsce w głosowaniu zajęła przedstawicielka Niemiec, Jamie-Lee Kriewitz, która miała na sobie kostium inspirowany kulturą k-popu. Trzecim najgorszym strojem konkursu w 2016 internauci uznali strój Rykki, reprezentującej Szwajcarię.

Międzynarodowi nadawcy oraz głosowanie

Sekretarze 
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich sekretarzy, którzy ogłosili wyniki głosowania jury w poszczególnych krajach.

Nadawcy publiczni i komentatorzy 
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich komentatorów poszczególnych nadawców publicznych transmitujących widowisko:
 Kraje uczestniczące

 Kraje nieuczestniczące
  – Kubert Leung i Wu Zhoutong (Hunan TV, wszystkie koncerty)
  – Diana Snegina i Kałdybek Żajsanbaj (Khabar, wszystkie koncerty)
  (RTK, wszystkie koncerty)
  – Brak komentarza (BBC UKTV, finał)
  – Hélder Reis (RTP1, wszystkie koncerty)
  – Carson Kressley i Michelle Collins (Logo, finał)
 Emisja w międzynarodowym języku migowym
22 kwietnia 2016 SVT ogłosiło, że będzie oferować transmisje w języku gestuno wszystkich trzech programów na żywo dla osób niedosłyszących. Wszystkie trzy audycje wyprodukowała Julia Kankkonen. Występy konkursowych utworów były interpretowane przez dziesięciu wykonawców języka migowego, a dialogi gospodarzy przez trzech interpretorów języka migowego:

 Markus Aro (Finlandia)
 Ebru Bilen Basaran (Dania)
 Vivien Batory (Dania)
 Laith Fathulla (Szwecja)
 Rafael-Evitan Grombelka (Niemcy)
 Amadeus Lantz (Szwecja)
 Georg Marsh (Austria)
 Amina Ouahid (Szwecja)
 Tommy Rangsjö (Szwecja)
 Pawel Rodionow (Rosja)
 Laura Levita Valytė (Litwa)
 Kolbrún Völkudóttir (Islandia)
 Xuejia Rennie Zacsko (Szwecja)

Transmisje były emitowane online wraz z trzema programami na żywo, a następujące kraje również transmitowały transmisje:
  – ORF 2 (finał)
  – DR Ramasjang (wszystkie transmisje)
  – LRT Kultūra (wszystkie transmisje)
  – NRK Tegnspråk (wszystkie transmisje)
  – SVT24 (wszystkie transmisje)

Pozostałe kraje 
 Aktywni członkowie EBU
  – andorski nadawca publiczny Ràdio i Televisió d’Andorra zapowiedział, że z powodu problemów finansowych nie powróci do konkursu w 2016
  – krajowy nadawca publiczny Télé Liban początkowo ogłosił, że pracują nad debiutem, ostatecznie nie powróci do stawki konkursowej imprezy w 2016
  – krajowy nadawca publiczny 1FLTV nie może wysłać swojego reprezentanta na konkurs z powodu braku członkostwa w EBU, do której nie przystąpi z powodu braku funduszy
  – krajowy nadawca publiczny RTL potwierdził w czerwcu, że nie weźmie udziału w konkursie w 2016
  – w lipcu 2015 krajowy nadawca publiczny TMC ogłosił, że nie weźmie udziału w konkursie w 2016
  – w październiku 2015 nadawca RTP ogłosił, że nie weźmie udziału w konkursie w 2016
  – 22 kwietnia 2016 telewizja rumuńska TVR została zdyskwalifikowana z udziału z powodu nieopłacenia przez stację długu wobec EBU w ustalonym terminie
  – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) powrócił w 2015 do Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy, a decyzja powrotu została uznana przez stację jako wspieranie produkcji krajowej i promowanie kultury narodowej na poziomie europejskim. Pod koniec września telewizja ogłosiła, że nie weźmie udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016
  – w lutym 2015 przedstawiciel tureckiego nadawcy TRT przyznał, że stacja rozważa powrót do Konkursu Piosenki Eurowizji w 2016. Niektóre media podały nawet informację o powrocie kraju do stawki konkursowej po trzyletniej przerwie. W listopadzie telewizja poinformowała jednak o braku udziału w widowisku z powodu niezadowolenia z systemu głosowania w konkursie

 Kandydaci do członkostwa w EBU
  – 18 grudnia 2015 EBU ogłosiła, że agencja Chabar od 1 stycznia 2016 staje się członkiem stowarzyszonym, co jednak nie umożliwiło debiutu Kazachstanu w stawce konkursowej w 2016
  – w dniu finału 60. Konkursu Piosenki Eurowizji minister spraw zagranicznych Kosowa, Petrit Selimi, zamieścił tweet na swoim oficjalnym profilu na portalu Twitter, że jego kraj (nieuznawany formalnie przez piętnaście państw w Europie oraz nieprzyjęty do EBU) zadebiutuje podczas konkursu w 2016, jednak nie zaznaczył, w jakiej formie. Na początku czerwca 2015 EBU stwierdziła, że kraj ten nie może uczestniczyć w widowisku z powodu braku członkostwa w organizacji
  – 9 czerwca 2015 portal Wysp Owczych ogłosił, że lokalny nadawca Kringvarp Føroya (SVF) chciałby wziąć udział w przyszłorocznym konkursie. Minister edukacji kraju, Bjørn Kalsø, wyznał: Do tej pory nikt nie uzasadnił, że kraje muszą być uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu udziału w konkursie, ale jesteśmy zdeterminowani, by przekroczyć granice i osiągnąć cel

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona konkursu

Konkurs Piosenki Eurowizji
2016 w muzyce
2016 w Szwecji
Kultura w Sztokholmie
Historia Sztokholmu